Watermensen kan verwijzen naar de volgende muziekstukken: 
Watermensen (album), een studioalbum van 3JS
Watermensen (single), een single van dit album

Homoniem muziekstuk